Nygård kan syfta på:

Geografi

Sverige
 Nygård – en tätort i Lilla Edets kommun.
 Nygård, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun
 Nygård, Mönsterås kommun – en herrgård i Mönsterås socken, Mönsterås kommun.
 Nygård, Nykvarns kommun – en småort i Nykvarns kommun.
 Nygård, Vänersborgs kommun – en herrgård i Västra Tunhems socken, Vänersborgs kommun.
 Nygård, Västerviks kommun – en herrgård i Lofta socken, Västerviks kommun.
 Nygård, Åmåls kommun – en herrgård i stadsdelen Nygård i Åmål.
 Nygård, Åmål – en stadsdel i Åmål.

Finland
 Nygård, Borgå – en by i Borgå kommun, Nyland.
 Nygård, Merimasku – en by i Merimasku kommun, Egentliga Finland.
 Nygård, Pojo – en by och egendom i Pojo kommun, Nyland.

Norge
 Nygård, Bergen – en stadsdel i Bergen.
 Nygård, Fredrikstad
 Nygård, Narvik

Se även
 Novgorod (olika betydelser)
 Nygårdsängen